Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 2008 probíhala v Zeleném olympijském tenisovém centru, ležícím v Pekingu. Soutěž se konala v období od 10. do 17. srpna 2008 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Kvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do čtyřhry nastoupilo 64 tenistů z 23 zemí. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Tiebreak v rozhodující sadě se nehrál.

Obhájci zlata z předchozí olympiády, Chilané Nicolás Massú a Fernando González startující na divokou kartu, skončili v úvodním kole na raketách zástupců ruského tenisu Dmitrije Tursunova a Michaila Južného.

Olympijský turnaj 
Olympijské vítězství vybojovala čtvrtá nasazená dvojice, složená ze Švýcarů Rogera Federera a Stanislase Wawrinky. Ve finále porazila švédské reprezentanty Simona Aspelina a Thomase Johanssona po čtyřsetovém průběhu. Oba šampioni získali pro Švýcarsko první olympijské kovy z tenisové čtyřhry a zařadili se po bok krajana Marca Rosseta, jenž vyhrál dvouhru na Barcelonských hrách 1992.

Pro Federera se jednalo o osmou deblovou trofej a Wawrinka získal premiérové turnajové vítězství ve čtyřhře.

Poražení semifinalisté odehráli utkání o bronz. Vítězně z něho vyšel nejlepší světový pár amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, kteří přehráli francouzské olympioniky Arnauda Clémenta s Michaëlem Llodrou ve třech setech.

Nasazení párů 
  (semifinále, bronz)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (vítězové, zlato)
  (2. kolo)
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| team-width=210
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= 
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= 
| RD1-score03-1=78
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=IP
| RD1-team04= 
| RD1-score04-1=66
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= 
| RD1-score11-1=79
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= 
| RD1-score12-1=67
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=IP
| RD1-team14= 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=0
| RD1-score16-3=2
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= 
| RD2-score01-1=78
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=IP
| RD2-team02= 
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= 
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= 
| RD2-score05-1=66
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= 
| RD2-score06-1=78
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=5
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= 
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=4
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= 
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=64
| RD3-score02-3=6
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= 
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= 
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2='6
| RD4-score01-3=17
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2008